Harry Whittington (1927-2023) – prawnik z Teksasu postrzelony przez Dicka Cheneya
 Harry Whittington (1915-1990) – amerykański pisarz
 Harry Blackmore Whittington (1916-2010) – brytyjski paleontolog